James Kirby – politico statunitense, leader del United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America
 Leyland Kirby (nome d'arte di James Kirby) – musicista britannico

Pagine correlate 
Kirby